

Film
A látogatók (The Visitors) – 1972-ben bemutatott amerikai filmdráma Elia Kazan rendezésében
 Látogatók (Visitors) – 2003-ban bemutatott ausztrál filmdráma, rendezte Richard Franklin
A látogatók (The Recall) – 2017-ben bemutatott amerikai–kanadai sci-fi/horrorfilm, rendezte Mauro Borrelli

Televízió
 A látogatók (Les visiteurs) – 1979–1980-as francia–NSZK sci-fi tévésorozat, rendezte Michel Wyn 
 A látogatók (Návštěvníci)– 1983-as csehszlovák sci-fi tévésorozat
 A látogatók (Visitors) –  2022-es amerikai sci-fi tévéfilmsorozat, rendezte Simon Astier

Lásd még
 A látogató (egyértelműsítő lap)
 A látogatás (egyértelműsítő lap)